Aleksandr Evgen'evič Mal'cev – nuotatore russo specializzato nel nuoto sincronizzato
 Aleksandr Nikolaevič Mal'cev (1949) – hockeista su ghiaccio sovietico
 Aleksandr Nikolaevič Mal'cev (1952) – politico sovietico e russo
 Artëm Mal'cev – fondista russo
 Gleb Malʹcev – calciatore kazako
 Grigorij Pavlovič Mal'cev – pittore russo